Суперлига Колумбии 2013 () — 2-й розыгрыш Суперлиги Колумбии, в котором встречались чемпион Апертуры 2012 «Санта-Фе» и чемпион Финалисасьон 2012 «Мильонариос». Первый матч состоялся 24 января 2013 года, ответный — 27 января.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Суперлига Колумбии 2013 на сайте soccerway.com

2013
Матчи ФК «Мильонариос»
Матчи ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2013 году
Январь 2013 года
События 24 января
События 27 января
Спортивные соревнования в Боготе